Laudato si (altitalienisch für „Gelobt seist du“) steht für:

 Laudato si (Lied), geistliches Lied von Winfried Pilz (1974)
 Laudato si’, Enzyklika von Papst Franziskus (2015)
 Laudato si’ (Oratorium), Oratorium von Peter Reulein und Helmut Schlegel (2016)

Siehe auch:
 Sonnengesang (Franz von Assisi), Gebet von Franz von Assisi